UK Championship 1991 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 november och 16 december 1991 i Guild Hall i Preston, England. John Parrott vann turneringen efter att ha slagit Jimmy White i finalen med 16-13.

Händelser i samband med turneringen
Turneringen saknade sponsor detta år, vilket avspeglades i prispengarna; segraren John Parrott fick , att jämföra med de  som fjolårssegraren Stephen Hendry fick.
Detta var Parrotts enda UK-titel, tidigare samma år hade han vunnit VM. Därmed tillhör Parrott den exklusiva skaran som vunnit de två största rankingturneringarna samma år; övriga spelare är Steve Davis, Stephen Hendry, John Higgins och Ronnie O'Sullivan.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Alex Higgins, Doug Mountjoy, Tony Knowles, Joe Johnson, Mike Hallett och Cliff Thorburn ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1991 i Storbritannien
Snookersäsongen 1991/1992
1991